Psephania är ett släkte av skalbaggar. Psephania ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Psephania